Ledesma (Salamanca), municipi de la província de Salamanca a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Departament Ledesma, departament en la província de Jujuy (Argentina) 
 Ledesma de la Cogolla municipi de la Rioja a la regió de la Rioja Alta 
 Bartolomé de Ledesma
 Fernando Ledesma Bartret (Toledo, 1939), polític i jurista espanyol 
 Nicolás Ledesma (Grisel, Aragó, 1791 - Bilbao, 1883), compositor i organista aragonès 
 Ramiro Ledesma Ramos (Alfaraz de Sayago, 1905 - Aravaca, 1936), novel·lista, filòsof, periodista, ideòleg i fundador del nacional-sindicalisme